

Musique

Albums 
Number 1, de BigBang ;
 Number 1, de Linda Király ;
 Number One, de Willy Denzey ;
 Number 1, du groupe O-Zone ;
 Number one, de Mr President (Patchworks Productions) sur le label Favorite recordings, 2010.

Chansons 
 Number One, de Helloween ;
 Number One, d'Alexia ;
 Number One, de John Legend ;
 Number One, de Pharrell Williams ;
 Number One, de R. Kelly ;
 Number One, de Skye Sweetnam ;
 Number 1, de Goldfrapp ;
 Number 1, de Nelly ;
 Number 1, de Tinchy Stryder ;
 Numba 1 (Tide Is High), de Kardinal Offishall ;
 Number One, de Al Lindsay ;
 Number One, de Chaz Jankel ;
 Number One, de Paramore ;
 Number One, de Jamie Foxx ;
 Number One, de Max Farenthide ;
 Number One, de Playgroup ;
 Number One, de The Rutles ;
 Number One, de Tadpole de The Buddhafinger.

Autre 
 « Number One » est le surnom donné par Stevie Ray Vaughan à l'une de ses guitares (Fender Stratocasters).

Cinéma et télévision 
 Number One, un film américain réalisé par Tom Gries en 1969 ;
 Number One, un film italien réalisé par  en 1973 ;
 Number One, un film américain réalisé par Dyan Cannon en 1976 ;
 Number One, un téléfilm britannique réalisé par Les Blair en 1985 ;
 Number One, un film indien réalisé par Krishna Reddy S.V. et Ranga Rao Kurra en 1994 ;
 Number One, un court-métrage américain réalisé par Caroline Kava en 1998. ;
 Number One, un court-métrage suédois réalisé par Mikael Hellström en 2003 ;
 Number One, un film marocain réalisé par Zakia Tahiri en 2009.

Personnage 
 Number One, un personnage de la série Star Trek dans le pilote The Cage.

Divers 
 Number One, une bière calédonienne.

Voir aussi